Champions League 2016 steht für:
 AFC Champions League 2016, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2016, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions League 2016, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Sailing Champions League 2016, europäischer Segelwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2015/16
 Champions League 2016/17
 Champions League